Sarah (auch Sara) steht für:
 Sara (Erzmutter), biblische Gestalt
 Sara (Name), weiblicher Vorname sowie Familienname
 Linux Mint 18 Sarah, Codename der Version 18 von Linux Mint

als geographisches Objekt für:
 Lake Sarah (Neuseeland), See in der Region Canterbury, Neuseeland

SARah steht für:
 SARah, deutscher Aufklärungssatellit

Siehe auch:

 Sara